Мпака () — город на востоке Свазиленда, на территории округа Лубомбо.

Географическое положение 
Расположен в центральной части округа, в 22 км к северо-западу от города Ситеки.

Население 
По данным официальной переписи 1997 года численность населения составляла 2144 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Мпака является важной железнодорожной станцией.

Примечания 

Города Эсватини